Olaszország
Cerano, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
Cerano d’Intelvi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében